Le terme assembly peut désigner :
 Assembly, en arts du spectacle, un événement de la scène démo finlandaise
 en informatique, un assembly désigne un langage assembleur, ou un package logiciel constitué pour regrouper un ensemble cohérent de fichiers